Гео́ргий Бессо́нов:
 Бессонов (Безсонов), Георгий (Юрий) Дмитриевич (1891 — конец 1950) — штабс-ротмистр лейб-гвардии Драгунского полка личной охраны его Императорского Величества и публицист.
 Бессонов, Георгий Евдокимович (1915—2005) — учитель Тойбохойской средней школы Сунтарского улуса Республики Саха (Якутия), Герой Социалистического Труда.